est un opéra composé par George Gershwin sur un livret d'Ira Gershwin et de DuBose Heyward, tiré du roman Porgy (1925), écrit par DuBose Heyward :

Cinéma 

 , film d'Otto Preminger sorti en 1959.

Album 

 Porgy and Bess, album d'Ella Fitzgerald et Louis Armstrong sorti le  ;
 , album de  sorti en 1950 ;
 , album de  sorti en 1951 ;
 , album du Festival de Glyndebourne sorti le  ;
 , album d'Hank Jones sorti en 1959 ;
 , album d'Harry Belafonte et Lena Horne sorti en 1959 ;
 , album de Joe Henderson sorti le  ;
 , album de Miles Davis sorti le  ;
 , album de  sorti en 1958 ;
 , album d'Oscar Peterson et Joe Pass sorti le .